Bäverhustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bäverhustjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Bäverhustjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (10,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn